Wischke ist:

 eine Ortschaft im oberschlesischen Landkreis Neisse, siehe Wyszków Śląski
 der Familienname von:
 Karl Wischke (1872–1943), deutscher Architekt und Maler
 Robert Wischke, gründete 1876 in Königsberg die Reederei Wischke & Reimer